Юницький Анатоль — актор, характерний комік, народний артист УРСР.
 Юницький Костянтин Іванович — вчений-лісівник.
 Сильвестр Юницький — релігійний діяч в добу Гетьманщини, архімандрит монастирів на Московщині.